Парасе́льские острова́ (, ) — архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островков и рифов. Находится в 230 км к югу от КНР (от острова Хайнань) и в 200 км к востоку от Вьетнама (от островного уезда ).

Описание 
Острова расположены на территории примерно 250 на 100 км. Крупнейшие из них — о. Патл, о. Трайтон, о-ва Кресент, о. Линкольн. Все острова низкие, сложены из кораллового песка и покрыты низкорослой растительностью.

Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, но претензии на него предъявляют также Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).

Вьетнам административно относит острова к уезду  города Дананг. Китай административно относит острова к острову-провинции Хайнань. Китайская Республика административно относит острова к Гаосюну.

Острова

Вьетнамские названия

Китайские названия 

 Другие острова — Чжунцзяньдао (中建岛), Гаоцзяньши, Паньшиюй, Юйчжоцзяо, Ланхуацзяо (浪花礁), Бэйцзяо (北礁) и т. д.

Сводная таблица

См. также 
 Острова Спратли
 Вуди (остров)

Примечания

Литература

Ссылки 
 CIA — The World Factbook — Paracel Islands 

Хоангша
Острова Южно-Китайского моря
Спорные территории на Дальнем Востоке